9. Klavierkonzert steht für:
 9. Klavierkonzert (Haydn)
 9. Klavierkonzert (Mozart)